Сезон 2021–2022 стал 127-м сезоном в истории футбольного клуба «Манчестер Сити» и 20-й сезон подряд в высшем дивизионе английского футбола. Помимо внутренней лиги, «Манчестер Сити» принял участие в Кубке Англии, Кубке Английской лиги и Лиге чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» до последнего тура сражался за чемпионский тутил с Ливерпулем. Обыграв в 38 туре Астон Виллу, "горожане" смогли защитить титул чемпиона Англии.

Это не вандализм!

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

117.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

26.000.000

Зима 

55.000.000

Общие убытки:117.500.000

Общая прибыль:81.000.000

Разница:36.500.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»